Rainmaker peut désigner :

 Rainmaker Entertainment, un studio canadien de postproduction.
 Rainmaker, une chanson d’Iron Maiden parue en 2003 sur l'album Dance of Death.